Hamilton Island ist der Name folgender Inseln:

in Australien:
 Hamilton Island (Queensland)

in Kanada:
 Hamilton Island (Ontario), im Lake Ontario
 Hamilton Island (Nunavut)

in den Vereinigten Staaten:
 Hamilton Island (Massachusetts)
 Hamilton Island (Minnesota)
 Hamilton Island (Washington)